2A peut faire référence à :
 2A, deuxième veine anale dans le système Comstock-Needham de nommage des nervures des ailes des insectes ;
 2A, numéro de département de la Corse-du-Sud ;
 Cartosat-2A, un satellite de télédétection indien ;
 Helios 2A, un satellite militaire français ;
 Telecom 2A, un satellite de télécommunications français ;
 Türksat 2A, un satellite de télécommunications turc ;
 Xiaomi Mi 2A, un smartphone du fabricant chinois Xiaomi.

Voir aussi